Hammering ist ein Begriff

 in der Musik, siehe Hammer-on
 in der Informationstechnik, siehe Hammering (Informationstechnik)